Ioannis Kefalogiannis peut désigner :
 , homme politique et ministre grec
 Ioánnis Kefaloyánnis (né en 1982), homme politique grec

Voir aussi 
 Olga Kefalogianni